Morehead City
Elizabeth Morehead
Morehead (Kentucky)

Veja também
Moorhead
Moorehead
Morehead Scholarship

Desambiguação